Branice kan verwijzen naar:
 Branice (gemeente), gemeente in powiat Głubczycki, Polen
 Branice (powiat Głubczycki), dorp in die gemeente
 Branice (okres Písek), gemeente in okres Písek, Tsjechië